Жан Франсуа Дюси (1733—1816) — французский драматург и поэт, член французской академии. Осуществленные Дюси адаптации пьес Шекспира составили целую эпоху в их восприятии французской литературой и театром. В русской транслитерационной традиции с XVIII в. — Дюсис.

Биография и творчество 
Жан Франсуа Дюси родился 23 августа 1733 года в Версале в незнатной семье выходца из Савойи, получил религиозное образование.

Дебютировал трагедией «Amélise» (1768). Автор первых французских классицистических переделок пьес Еврипида, Софокла и Шекспира («Гамлет», «Отелло», «Ромео и Джульетта», «Король Лир»), при создании последних пользовался переводами П.-А. де Лапласа (сам он не знал английского языка). «Гамлет» совершенно изменён; в «Ромео и Джульетту» введен дантовский эпизод об Уголино, «Король Лир» превращен в сентиментальную мелодраму во вкусе XVIII в. и т. д.

Но только в таком виде тогдашняя французская публика могла переварить «пьяного дикаря» Шекспира. В России в начале XIX века Шекспир был известен преимущественно в обработках французского драматурга. Из оригинальных драм и трагедий Дюси имели большой успех в своё время две пьесы: «Эдип у Адмета» («Oedipe chez Admète», 1778) и «Абюфар, или Арабская семья» («Abufar ou la Famille, Arabe», 1778; русск. пер. Гнедича 1802).

В религиозной, поэзии Дюси («De la Sagesse») больше истинного трагизма, чем во всех его трагедиях для сцены. Ревностный легитимист и католик, Дюси отказался от ордена почетного легиона и от звания сенатора, предложенных ему Наполеоном.

Дюси был очень популярен среди современников благодаря своей беспримерной доброте; его друзьями были все выдающиеся люди того времени. Он вёл обширную корреспонденцию, в которой отразилась его высоко настроенная, гуманная душа. Сочинения Дюси собраны и изданы в 1819—1826 гг.; за ними последовали «Œuvres Posthumes» (1827). Корреспонденция Дюси, с биографической заметкой, издана П. Альбером.

Примечания

Литература 
 Левро Л. Драма и трагедия во Франции. — Пг. — М.: Лит.-издат. отд. нар. комиссариата по просвещению, 1919.

Ссылки 
 

Члены Французской академии